Stenløse Sogn henviser til flere artikler:
 Stenløse Sogn (Odense Kommune) – et sogn i Odense Kommune og i Hjallese Provsti
 Stenløse Sogn (Egedal Kommune) – et sogn i Egedal Kommune (tidligere Stenløse Kommune) og i Frederikssund Provsti